RTU peut signifier :
 Recommandation temporaire d’utilisation, dispositif d’encadrement transitoire pour des médicaments
 Road to Ubuntu, paquet de logiciels pour Ubuntu
 RTU, station de radio émettant à Lyon depuis le 
 RTU, Remote Terminal Unit, un appareil électronique de transmission de données utilisé en télémétrie.

Références